Elvio Banchero (1904-1982) – calciatore italiano
 Ettore Banchero (1907-1991) – calciatore italiano
 Rhonda Banchero, nota come Rhonda Y. Smith (1973) – ex cestista statunitense
 Paolo Banchero, (2002) – cestista statunitense con cittadinanza italiana